Sociaal Pedagogisch Werk, een opleiding in het Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs
 VV SPW, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Stadskanaal
 Speelpleinwerk, vorm van jeugdwerk in Vlaanderen
 Service Public de Wallonie: de Waalse overheidsadministratie